Deba är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Deba ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Deba är kuperad. Havet är nära Deba norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Deba. Runt Deba är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zarautz,  km öster om Deba. I omgivningarna runt Deba växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien